Amelie Kober – niemiecka snowboardzistka
 Marcin Kober – malarz działający w Polsce
 Marta Kober – aktorka amerykańska